Храм Казанской иконы Божией Матери — приходской храм Воронежской епархии Русской православной церкви в городе Воронеже.

История 
Строительство Казанской церкви началось по просьбе верующих поселения Отрожка в 1903 году на том месте, где у некоторых жителей было видение образа Казанской иконы. Церковь построена по проекту В. И. Гаин, первый архитектор-реставратор города Воронежа. Храм освящен по случаю престольного праздника в 1911 году. Еще до завершения строительства церкви в 1908 году было освящено кладбище, часть которого сохранилась до наших дней. Сегодня это одно из старейших кладбищ города.

После Октябрьской революции церковь была доступна григорианским раскольникам и закрыта в 1936 году по распоряжению советских властей. В годы Великой Отечественной войны храм был практически разрушен. Разграбленный и оскверненный храм стоял посреди фермерских домов, зияющий пустыми оконными проемами. Из здания вывезли не только церковный инвентарь, но и демонтировали оконные рамы и деревянные полы.

В 1936 году на Казанский храм прибыл поход против религии. В том же году местные органы НКВД арестовали всех его священнослужителей, службы прекратились, а церковь закрыли. К сожалению, установить имена арестованных священников не удалось.

Новейшая история Казанской церкви восходит к 10 декабря 1946 года, когда приход был зарегистрирован. Прихожане инициативы приложили все усилия для восстановления церкви, пострадавшей во время войны. Отремонтированы дыры в стенах, настелен новый деревянный пол, окна застеклены. Чтобы скрыть на стенах следы пуль и гранат, снаружи храм побелили.

1954 год ознаменовался установкой иконо­стаса, который был изготовлен резчиком из Новой Усмани. Священники были обязаны контролировать облисполком, среди жителей города были так называемые «информаторы», которые докладывали о духовенстве.

В 1980 году работы по реставрации жемчужины Православия в Воронеже — Казанской церкви — велись более интенсивно.
В период следующего десятилетия, в 1990 году, строилось здание воскресной школы, возводился новый храм преподобного Серафима Саровского, крестильная апостола Андрея Первозванного.

Прошло еще 20 лет, кресты на куполах были обновлены, в 2010 году на месте старого ветхого иконостаса появился новый иконостас, кладку у входа украсили порталы и кузницу ажурных металлических прилавков.

Архитектура 
Казанский храм является памятником архитектуры. Построен в русском стиле. Композиция церкви включает объем храма с шатровым пятиглавием, небольшую трапезную и четырехъярусную колокольню высотой 30 м. Шатер центральной главы опирается на восьмигранный световой барабан, в основании меньших угловых глав — низкие четверики. Куполов всего 7. Земельный участок — 1,5 га.

Престольные праздники 
21 июля прихожане и гости города собираются на престольный праздник Казанской церкви в Воронеже, благодарят Божью Матерь за икону, явленную в Казани в столпе яркого света.

4 ноября весь православный мир отмечает праздник иконы Казанской Божьей Матери, явившей свою чудодейственную силу для освобождения Москвы в 1612 году.

Настоятели 
 Иоанн Алферов (упом. 1912)
 Николай Цветаев (1946—1947)
 Николай Зеленев (1947—1949)
 Александр Спасский (1949—1961)
 Николай Потелещенко [1] (1961—1963)
 Митрофан Чаркин (1963—1964)
 Никодим Ермолатий (1964—1968)
 Митрофан Чаркин, повторно (1968—1984)
 Валентин Абашев (1984—1989)
 Евгений Лившук (1989—2003)
 Иоанн Луканов [2] (упом. 2003)
 Даниил (Черой) (упом. 2003)
 Григорий Самойлов (20 января 2004 — 13 апреля 2005), и/о
 Григорий Самойлов (с 13 апреля 2005)

Духовенство 
 Настоятель храма — Протоиерей Григорий Самойлов
 Иерей Михаил Костин
 Иерей Сергий Баранов
 Иерей Николай Попов
 Иерей Алексей Николаенко
 Протодиакон Евгений Слепов
 Диакон Константин Соломахин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Воронежская епархия
 Народный каталог православной архитектуры

Храмы Воронежа
Воронеж
Воронеж
Воронеж
Здания и сооружения, построенные в 1911 году в России
1910-е годы в Воронежской области